Orgères (Ille-et-Vilaine)
Orgères (Orne)
ook:
Lignières-Orgères, Mayenne 
Orgères-en-Beauce, Eure-et-Loir